Název Alėja může znamenat:

 Řeka
 Alėja (přítok Upė) – řeka v Litvě, v Žemaitsku, levý přítok řeky Upė
 Alėja (Virčiuvis) – řeka v Lotyšsku a v Litvě, levý přítok řeky Virčiuvis
 Alėja – litevský název pro alej, častěji i pro ulici či spíše třídu, určenou (byť i jen v minulosti) (převážně/pouze) pro pěší (promenáda), která má/měla stromořadí.

Podobné názvy 
 Aleja (Viešinta) – řeka v severovýchodní Litvě, pravý přítok řeky Viešinta. 
 Aleja (jezero) – jezero v severovýchodní Litvě, 13 km na jihozápad od Kupiškisu.